Mehrere bedeutende Schlachten fanden in der Nähe von Philippopolis (, ) statt:

 Schlacht von Philippopolis (250)
 Schlacht von Philippopolis (1208)
 Schlacht von Plowdiw (1878)
 Schlacht von Plowdiw (1885)